Асклепиад ():

 Асклепиад Вифинский — древнегреческий врач, основатель методической школы (II—I вв. до н. э.).
 Асклепиад Мендесский — грамматик и теолог (I в.)
 Асклепиад Мирлейский — римский грамматик (I в.)
 Асклепиад Самосский — древнегреческий поэт (III в. до н. э.)
 Асклепиад Флиунтский — философ-киник эретрийской школы

Асклепиады — античные врачи, которые вели свой род от бога медицины Асклепия. Самым известным асклепиадом является Гиппократ